Weißer Kreis steht für:

 eine Gruppierung von Corps im Kösener Senioren-Convents-Verband, siehe Kösener Kreise#Weißer Kreis
 Weißer Kreis (Burschenschaft), einen ehemaligen Zusammenschluss „weißer“ Burschenschaften innerhalb der Deutschen Burschenschaft
 Weißer Kreis (DDR), einen Zusammenschluss ausreisewilliger DDR-Bürger

Siehe auch:
Der Weiße Ring